Lucas County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Lucas County, Iowa
 Lucas County, Ohio